Gaddarna är klippor i Finland.   De ligger i landskapet Nyland, i den södra delen av landet,  km öster om huvudstaden Helsingfors.

Terrängen runt Gaddarna är mycket platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordväst om Gaddarna.  Det finns inga samhällen i närheten.

Kommentarer

Källor 

Öar i Borgå
Finländska öar i Finska viken